Малая Цильна́ — название топонимов в Предволжье:

 Малая Цильна — село в Дрожжановском районе Татарстана.
 Малая Цильна — деревня в Цильнинском районе Ульяновской области.

 Малая Цильна — река в Татарстане, Чувашии, Ульяновской области

См. также

 Цильна